Harak est un mot arabe signifiant .
Il a servi notamment à désigner :
 les manifestations de 2019-2020 en Algérie (plus souvent appelées « Hirak »), commencées le  pour protester dans un premier temps contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un  mandat puis pour le départ du régime ;
 Hizb el-Harak, anciennement Mouvement Tunisie Volonté (Harak Tounes el-Irada), parti politique tunisien.

Voir aussi